Пырский канал — уникальное гидротехническое сооружение, построенное инженером Августином Бетанкуром в Нижнем Новгороде в начале XIX века. Название происходит от реки Пыры, из которой брал своё начало.

История 
По замыслу Бетанкура, канал должен был питать Обводной (Бетанкуровский) канал Нижегородской ярмарки, чтобы обеспечить возможность судоходства по последнему. Также воды канала использовались в первой городской канализации, построенной под ярмаркой. Для пищевых целей вода из канала была непригодна, вследствие того, что во многих местах проходила около жилой застройки и там загрязнялась.

Для того, чтобы поддерживать уровень воды в Обводном канале, который был выше чем в Оке, Волге или в Мещерском озере, решено было строить 20-километровый канал от реки Пыра. Кроме Пыры, канал также включал в себя воды реки Чёрной, Параши и нескольких ручьев. Русло, вырытое в песчаных почвах, так и не было ничем укреплено.

С Мещерским озером и Волгой канал сообщался при помощи системы шлюзов.

В 1830 году, вследствие разрушения Пырского канала, циркуляция воды по нему прекратилась и наполнение водой Обводного канала стало происходить лишь во время половодья. В 1835 году восстановление канала было признано нецелесообразным и канал был окончательно заброшен.

Примечания 

Бассейн Волги
Каналы России
Водные объекты Нижегородской области